Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW)
 Application SoftWare (ASW)
 ASW – Anti Submarine Warfare (wojna przeciwpodwodna)